Lomonossow ist ein russischer Name folgender Personen:

 Juri Wladimirowitsch Lomonossow (1876–1952) war ein russischer Eisenbahnpionier.
 Michail Wassiljewitsch Lomonossow (1711–1765) war ein russischer Dichter, Naturwissenschaftler und Reformer der russischen Sprache.

Nach Michail Lomonossow wurden benannt:
 Lomonossow, russische Stadt (bis 1948 Oranienbaum)
 Lomonossowo (Archangelsk), Geburtsort von Michail Lomonossow
 Lomonossow-Rücken, ein Meeresrücken im Arktischen Ozean
 Lomonossow-Brücke, Brücke in Sankt Petersburg
 Lomonossow-Effekt, astronomisch-physikalischer Effekt
 Lomonossow-Goldmedaille, russischer Wissenschaftspreis seit 1959
 Lomonossow-Universität, Staatliche Universität Moskau
 Lomonossow (Marskrater), ein Krater auf dem Mars
 Lomonossowgebirge, eine Bergzug in der Antarktika
 Kernkraftwerk Akademik Lomonossow, ein schwimmendes Atomkraftwerk